Paschalis (hebräisch-lateinisch der an Ostern Geborene, vgl. Pascal (Vorname)) ist der Name folgender Päpste:

Paschalis I. (Gegenpapst) (687–692) (Gegenpapst)
Paschalis I. (817–824, Heiliger)
Paschalis II. (1099–1118)
Paschalis III. (1164–1168) (Gegenpapst)

Paschalis ist der Name von:
 Paschalis I. (Chur) (* im 7. Jahrhundert; † unbekannt), Bischof von Chur und zugleich praesides Rhaetiae
 Paschalis Baylon (1540–1592), spanischer Laienbruder im Franziskanerorden und  Heiliger der römisch-katholischen Kirche
 Paschalis Fangauer (1882–1950), deutscher Benediktinermönch und Märtyrer
 Paschalis Gratze (1819–1896), deutscher Franziskaner, Orgelbauer, Kirchenplaner und Baumeister

Paschalis ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Paschalis, griechischer Klassischer Philologe und Neogräzist